Kingsley puede referir a:

Lugares 
 Kingsley (Cheshire), Inglaterra
 Kingsley (Hampshire), Inglaterra
 Kingsley, una parroquia civil y un pueblo en el condado de Staffordshire (Inglaterra).

Personas 
Como nombre:
 Kingsley Amis, novelista inglés.
 Kingsley Davis, demógrafo estadounidense.
 Kingsley Onuegbu, futbolista nigeriano.
 Kingsley Coman, futbolista francés.

Como apellido:
 Ben Kingsley, actor británico.
 Charles Kingsley, novelista inglés.
 George Kingsley Zipf, filólogo y lingüista estadounidense.
 Gershon Kingsley, compositor estadounidense de origen alemán.
 Henry Kingsley, novelista inglés, hermano del anterior.
 Mary Kingsley, escritora y exploradora inglesa.
 Peter Kingsley, filósofo británico.

Personajes 
 Kingsley Shacklebolt, personaje de la serie de libros y películas de Harry Potter.
 Peter Kingsley, personaje de la serie 24.